Weerpresentator, iemand die op de radio, televisie  of op het internet de laatste voorspellingen rond het weer  brengt
Meteoroloog (weerkundige), iemand die beroepsmatig het weer en het klimaat bestudeert
Harry Weerman, een Nederlands voormalig handballer en voetbalbestuurder
Paul Weerman, een Nederlands voormalig voetballer
Lid van de Weerbaarheidsafdeling